nasyp (budowla)
 nasyp – ścierniwo
 nasyp – grunt nasypowy
 nasyp kolejowy